Sedella kan syfta på:

 Sedella (växter) – ett släkte av fetbladsväxter
 Sedella (kommun i Spanien) – en kommun i Provincia de Málaga